Steinibach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Steinibach (Reuss), linker Zufluss der Reuss im Vierwaldstättersee bei Horw,  Wahlkreis Luzern-Land, Kanton Luzern
 Steinibach (Hergiswil), Zufluss des Vierwaldstättersees bei Hergiswil
 Steinibach (Sarner Aa), linker Zufluss zur Sarner Aa im Sarnersee vor Säge, Gemeinde Sarnen, Kanton Obwalden

Ort:
 Steinibach (Glarus Süd), Quartier der Gemeinde Glarus Süd, Kanton Glarus
 Steinibach (Zollikofen), Quartier der Gemeinde Zollikofen, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern

Siehe auch:
 Steinbach
 Steinebach